Zeslandentoernooi 2010 (mannen), een Rugby union toernooi in 2010 voor herenteams.
Zeslandentoernooi 2010 (vrouwen), een Rugby union toernooi in 2010 voor damesteams.
Zeslandentoernooi 2010 (onder 20), een Rugby union toernooi in 2010 voor teams onder 20.